

Жінки 
 Рачкова Марія Федорівна (* 1945) — українська радянська діячка, трактористка. Депутат Верховної Ради СРСР 11-го скликання.
 Рачкова Тетяна Борисівна (* 1973) — радянська і російська фігуристка.

Чоловіки 
 Рачков Альберт Іванович (* 1927) — член Бюро ЦК КП Туркменії (1980—1986). Кандидат у члени ЦК КПРС (1981—1990). Депутат Верховної Ради СРСР 11-го скликання.
 Рачков Андрій Костянтинович (* 1951) — російський фармаколог. Доктор медичних наук, професор.
 Рачков Валерій Олександрович (* 1953) — радянський боксер: чемпіон світу.
 Рачков Іван Ілліч (1921—2000) — радянський військовий льотчик. Герой Радянського Союзу.
 Рачков Йосип Матвійович (1914—1945) — старшина РА; повний кавалер ордена Слави.
 Рачков Костянтин Валерійович (* 1978) — російський регбіст.
 Рачков Леонід Тимофійович (1928—1992) — бригадир слюсарів-монтажників, Герой Соціалістичної Праці.
 Рачков Олександр Семенович (1905—1976) — радянський кораблебудівник. Лавреат Сталінської премії.
 Рачков Павло Якимович (1923—1947) — капітан РА, Герой Радянського Союзу.

Див. також 
 Рачкова
Російські прізвища